Le tournoi de tennis de Nice est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 12 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Anne-Gaëlle Sidot.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nice
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Nice
Tennis en France en 2001
Tennis en février 2001